Гаглоев, Сослан:
 Гаглоев, Сослан Александрович (Ваканохо Тосинори, род. 1988) — борец-профессионал сумо из России.
 Гаглоев, Сослан Майрбекович (род. 1986) — российский и словацкий борец вольного стиля.